Томас де Умфравиль (; умер после 1306) — английский аристократ, младший сын Гилберта де Умфравиля, 1-го графа Ангуса, и Элизабет Комин. В 1295 году он учился в Оксфорде. В 1304 году, во время шотландской войны, Эдуард I назначил Умфравиля комендантом Данди. Тот разбил отряд Уильяма Уоллеса. Один из хронистов XV века сообщает, будто Умфравиль взял Уоллеса в плен и разбил Роберта Брюса, но другие источники не подтверждают эти данные.

В 1306 году отец выделил Томасу годовую ренту в 20 фунтов стерлингов из доходов от поместья в Ридсдейле.

Примечания

Литература 
 
 

Умфравили
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии